Calle – tipica strada veneziana
 Calle – antico nome italiano del comune croato di Kali
 Calle – frazione italiana del comune italiano di Tricarico

Persone 
 Antonio Calle – calciatore spagnolo
 Ignacio Calle – ex calciatore colombiano
 Javier Calle – calciatore colombiano
 Renán Calle – calciatore ecuadoriano
 Sasha Calle – attrice statunitense
 Sophie Calle – artista francese

Pagine correlate 
 Calla
 Calli
 Callo (disambigua)
 Calles (disambigua)